Сазды́ була́к (, до 2018 г. — Ми́нское) — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Карасайского сельского округа. Код КАТО — 113241300.

География 
Село расположено в восточной части района, на расстоянии примерно 86 километров (по прямой) к востоку от административного центра района — города Акколь, в 13 километрах к востоку от административного центра сельского округа — аула Кына.

Абсолютная высота — 309 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: аул Кына — на западе, село Байконыс — на востоке.

Близ села проходит автодорога областного значения — КС-8 «Новый Колутон — Акколь — Азат — Минское».

Население 
В 1989 году население села составляло 1351 человек (из них казахи — 52 %, русские — 23 %).

В 1999 году население села составляло 1083 человека (540 мужчин и 543 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 472 человека (226 мужчин и 246 женщин).

Улицы 

 ул. Алиби Жангельдина
 ул. Байтерек
 ул. Бейбитшилик
 ул. Достык
 ул. Жасыл
 ул. Женис
 ул. Сагадата Нурмагамбетова
 ул. Селета
 ул. Тауелсиздик
 ул. Токтара Аубакирова
 ул. Тын игерушилер
 ул. Ыбырая Алтынсарина

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Аккольского района